Tipshallen kan syfta på:

Tipshallen – en fotbollshall i Jönköping, se Elmiahallen
Växjö Tipshall – en fotbollshall i Växjö